Ди Паола () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ди Паола, Андреа (род. 1970) — итальянский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Ди Паола, Джампаоло (род. 1944) — итальянский военный и политический деятель, адмирал ВМС Италии.